Elachisinidae är en familj av snäckor. Elachisinidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Elachisinidae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Elachisinidae